

Cinema 
 Ouch!  – film muto statunitense del 1923, diretto da Fred Hibbard
 Ouch!  – film muto stereoscopico statunitense del 1925, diretto da Frederick Eugene Ives e Jacob Leventhal
 Ouch!  – film commedia britannico del 1967, diretto da Gerard Bryant
 Ouch!  – cortometraggio irlandese del 2004, diretto da Ken Wardrop

Musica 
 Ouch!  – album del 2004 di Raf

Altro 
 Ouch!  – rassegna stampa di Carlo Luigi Ciapetti